Genrikh Oganessian, réalisateur soviétique et arménien ;
 Iouri Oganessian, spécialiste de physique nucléaire ;
 Khoren Oganessian, ancien footballeur soviétique et un actuel entraîneur arménien.